Józef Kozłowski (1757–1831) – polski muzyk, pianista i kompozytor działający w Rosji
 Józef Kozłowski (1770–1856) – doktor medycyny, profesor anatomii i filozofii na uniwersytecie krakowskim, członek krakowskiego towarzystwa naukowego
 Józef Kozłowski (1892–1940) – kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Kozłowski (zm. przed 1937) – kawaler Krzyża Niepodległości
 Józef Kozłowski (1937–2021) – polski pedagog specjalny, wykładowca akademicki, działacz społeczny i harcerski, kawaler orderów
 Józef Kozłowski – kawaler Krzyża Niepodległości
 Józef Kozłowski – kawaler Krzyża Niepodległości
 Józef Feliks Kozłowski – kawaler Krzyża Niepodległości
 Józef Kozłowski (1905–1991) – artysta plastyk, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 Józef Kozłowski (1910–1949) – polski gajowy, żołnierz AK, komendant „XVI” Okręgu NZW, żołnierz wyklęty.

Przypisy